O Hospital Espírita de Porto Alegre  é um hospital psiquiátrico filantrópico localizado no cidade brasileira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

História
O hospital foi idealizado em 1912 por um grupo de pessoas vinculadas à doutrina espírita e fundado em 25 de dezembro de 1926, tendo funcionado inicialmente no bairro de Petrópolis (no prédio em que funcionou posteriormente o Hospital Petrópolis) e tendo sido transferido em 1941 para o bairro de  Teresópolis, onde hoje se encontra, na Praça Simões Lopes Neto, 175, em Porto Alegre.

O HEPA é um centro especializado em saúde mental, de caráter filantrópico, que baseia suas ações na fraternidade, no respeito pela cidadania, na ciência e no compartilhamento do conhecimento.

Criação do Hospital Santa Ana
Em agosto de 2018, uma ala desativada de 5 mil m² do Hospital Espírita, a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Associação Educacional São Carlos (AESC), teve sua estrutura física reformada e deu origem a um novo hospital para a cidade: o Hospital Santa Ana.

Leitos
O HEPA possui 320 leitos, 220 destinados a pacientes através do SUS, sendo 190 em internação fechada, 30 no atendimento diário e os 100 leitos restantes, destinados a convênios e particulares.

Atendimento
O atendimento é realizado por equipes multi e interdisciplinares, com assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, farmacêuticos, médicos clínicos e psiquiatras, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e terapeutas ocupacionais. O Hospital Espírita dispõe de hospital dia, emergência psiquiátrica e dependência química em atendimento privado 24 horas.

Estrutura
Conta, atualmente com aproximadamente 400 funcionários, distribuídos em funções das áreas técnico-médica e administrativa. Oportuniza infra-estrutura ao funcionamento de estágios nas áreas da administração hospitalar, ciências contábeis, enfermagem, nutrição, psicologia, educação física, secretário executivo, segurança do trabalho, serviço social e terapia ocupacional, num total de 48 estagiários.

Ligações externas
 Sítio oficial do HEPA

Espirita
Espirita
Instituições espíritas